De Primera División 1981/82 was de 51e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 19 september 1981 en eindigde op 25 april 1982. Real Sociedad werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1981/82